George Weller, giornalista statunitense
 Hermann Weller, poeta tedesco
 Jerry Weller, politico statunitense
 Mary Louise Weller, attrice statunitense
 Paul Weller, compositore britannico
 Peter Weller, attore statunitense
 Simona Weller, pittrice italiana
 Thomas Huckle Weller, biologo statunitense
 Thomas Weller, calciatore tedesco
 Walter Weller, direttore d'orchestra austriaco
 5464 Weller, asteroide

Altri progetti